Die Aradschin chumb 2011 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 5. April bis 10. Oktober 2011 ausgetragen.

Modus 
Die neun Vereine spielten jeweils dreimal gegeneinander. Der Tabellenerste FC Schengawit Jerewan als Reservemannschaft von Ulisses Jerewan war nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse 2011 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011